

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Przydziałki – dzielnica miasta Konin
 Przydziałki – część miasta Koźminek w woj. wielkopolskim, w powiecie kaliskim, gminie Koźminek
 Przydziałki – część wsi Radzice Duże w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Przydziałki – część wsi Powodów Pierwszy w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Przydziałki – część wsi Lenartowice w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew